Jackson Pollock – malarz amerykański
 Daniel Pollock – aktor australijski 
 Friedrich Pollock – filozof niemiecki
Miejscowości w USA:
 Pollock – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Grant
 Pollock – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Pollock – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Campbell
Inne
 (5800) Pollock – planetoida
 Pollock – amerykański film biograficzny z 2000 roku opowiadający o życiu Jacksona Pollocka